Коношково — название населённых пунктов:

Россия 
 Коношково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Коношково — деревня в Островском районе Псковской области.